Deux navires de la Royal Australian Navy ont porté le nom de HMAS Hawkesbury, d'après le Hawkesbury, un fleuve d'Australie :
 le , une frégate de la classe river, en service entre 1944 et 1955 ;
 le , un chasseur de mines de la classe Huon lancé en 1998.

Hawkesbury